«Shades of Cool» — песня американской певицы Ланы Дель Рей с третьего студийного альбома Ultraviolence.

Чарты

Примечания 

Песни, написанные Ланой Дель Рей
Песни Ланы Дель Рей